Главный европейский водораздел — линия, разделяющая бассейны европейских рек, одни из которых впадают в Атлантический океан и моря северной Атлантики, другие — в Средиземное море и моря бассейна Средиземного моря (а также в Каспийское море).

Главный европейский водораздел делит Европейский континент по всей его длине на две части — условно северную и условно южную. Начинается водораздел на крайнем юго-западе Европы, проходит через Испанию, Францию, Швейцарию, Австрию (восток страны), Германию, Чехию, Словакию, Польшу (крайний юго-восток), Украину, Белоруссию и Россию (европейскую часть). На востоке Главный европейский водораздел заканчивается в Уральских горах.

Прохождение водораздела (таблица) 

Главный европейский водораздел заканчивается в 200 км к западу от Москвы в Смоленско-Московской возвышенности. Здесь водораздел разрывается на две части: на севере продолжается водораздел между Балтийским морем и Каспийским морем, на востоке водораздел между Чёрным и Каспийским морями (Волга).

Литература 
 
 «Львівська область. Історико-природничі нариси з краєзнавства», ст. 19—21; (Львів, 1994)

География Европы
Водные ресурсы
Гидрология
Реки Европы
Водоразделы